Dampierre (Aube)
 Dampierre (Calvados)
 Dampierre (Haute-Marne)
 Dampierre (Jura)

Desambiguações de topônimos